Los Guajes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Guajes, Zacatecas, ort, Mezquital del Oro, 
 Los Guajes, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar